Sant Elies el Jove
 Sant Elies de Mediona, capella al municipi de Mediona
 Sant Elies de Vilamajor, ermita al municipi de Sant Pere de Vilamajor
 Turó de Sant Elies